Ванадзор:

 Ванадзор — третий по величине город Армении.
 Ванадзор — железнодорожная станция на правом берегу реки Дебед в одноимённом городе.